Parkany ist der Name mehrerer Ortschaften 
 in Bosnien und Herzegowina:
 Parkany Dorf in der Gemeinde Prozor-Rama
 in Serbien:
 Parkany Dorf im Vorstadtbezirk Sopot
 in der Slowakei:
 Párkány ungarischer Name der Stadt Štúrovo

Siehe auch:
 Parcani